Lucas Matías Páez (San Miguel de Tucumán, Argentina, 1 de enero de 2001) es un futbolista argentino que juega de Mediocampista en O'Higgins de la Primera División de Chile.

Trayectoria 
Matías Páez llegó al Club Deportivo O'Higgins de la Primera División de Chile en el año 2020, proveniente del club Atlético Concepción (Rio Salí) que juega en la liga Tucumana de fútbol, para competir en la categoría Proyección del club rancagüino.

En 2023, es ascendido al primer equipo por el entrenador Pablo de Muner, firmando además su primer contrato como jugador profesional con el elenco celeste. El 20 de enero de 2023, en la primera fecha de la temporada, Páez hizo su debut profesional ante Magallanes ingresando a los 81' por Esteban Moreira en el Estadio Municipal de San Bernardo.

Estadísticas 
 Actualizado al 29 de enero de 2023.

Resumen estadístico

Referencias

Enlaces externos 
 Ficha en OHiggins FC
 Ficha en BDFA
  Ficha en q10sports.cl

Futbolistas de Argentina
Futbolistas de las inferiores del Club Deportivo O'Higgins
Futbolistas del Club Deportivo O'Higgins en los años 2020
Tucumanos (capital)